Порфи́рий Крыло́в:
  
 Крылов, Порфирий Симеонович (в монашестве Питирим; 1895—1937) — священнослужитель, епископ Русской православной церкви, архиепископ Велико-Устюжский и Усть-Вымский.